Voir aussi la table divisée des isotopes pour une lecture plus facile.
Voir aussi le modèle table des isotopes.

Usage

Table complète

Cette table répertorie tous les isotopes connus des éléments chimiques, ordonnés selon leur numéro atomique croissant de gauche à droite et avec un nombre croissant de neutrons de haut en bas.

Les éléments colorés en rouge (éléments stables) forment une suite qualifiée de « vallée de stabilité ».

Notes et références

Physique nucléaire
Isotopes
Isotopes
Classification chimique
Isotope